Гунцати је насеље у градској општини Барајево у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 2752 становника.
Овде се налазе Запис Васиљевића крушка (Гунцати), Запис стари храст код дома (Гунцати), Запис млади храст код дома (Гунцати) и Запис Тешића храст (Гунцати).

Демографија 
У насељу Гунцати живи 1686 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,1 година (38,6 код мушкараца и 41,7 код жена). У насељу има 681 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,09.

Ово насеље је у великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Барајевска насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији